Hormonimplantat ist der Überbegriff einiger Implantate, die meist zu Verhütungszwecken (auch bekannt als Verhütungsstäbchen oder Verhütungsimplantat) Subdermal implementiert werden.
Beispiele hierfür sind:
Etonogestrel-Implantat (z. B. Implanon)
Levonorgestrel-Implantat (z. B. Norplant)

Einzelnachweise 

Arzneimittel
Implantat
Verhütungsmittel